Dies ist eine Liste von Sternen im  Sternbild Adler.

Sternbild Adler
Adler (Sternbild)